Finala Cupei Campionilor Europeni 1989 s-a disputat la Barcelona, pe Camp Nou, la data de 24 mai 1989. Aceasta a fost câștigată de AC Milan cu scorul de 4-0. Marco van Basten și Ruud Gullit au marcat câte o dublă pentru milanezi.

Detaliile meciului

Vezi și
 Cupa Campionilor Europeni 1988-1989

Legături externe
   Finala Cupei Campionilor Europeni 1989 pe europeancuphistory.com
   Finala Cupei Campionilor Europeni 1989 pe uefa.com
   Rezultatele competiției pe rsssf.com

1989 în fotbal
Finalele Ligii Campionilor UEFA